Gracja – Imię żeńskie 
 Grace – album Jeffa Buckleya z 1994 roku
 Grace – piosenka grupy U2, pochodząca z albumu All That You Can’t Leave Behind 
Miejscowości w USA:
 Grace – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Caribou
Gminy w USA:
 Grace (ang. Grace Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Chippewa
 Grace (ang. Grace Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Grand Forks
 Grace (album Simona Webbe)
Sondy kosmiczne
 GRACE – Gravity Recovery and Climate Experiment

es:Gracia
fr:Grâce